

Muziek 
 Muziekalbums
 Reason to believe (Pennywise) (2008), een album van Pennywise
 Liedjes
 Reason to believe (Tim Hardin) (1971), een lied van Tim Hardin, gecoverd door Rod Stewart, The Carpenters, Neil Young, e.a.
 Reason to believe (Bruce Springsteen) (1982), een lied van Bruce Springsteen Reason to believe (Dashboard Confessional) (2006), een lied van Dashboard Confessional
 Reason to believe (Sum 41) (2011), een lied van Sum 41

Televisieserie 
 Reason to Believe (ER), een aflevering van ER